Stubø ist der Familienname folgender Personen: 

 Kjersti Stubø (* 1970), norwegische Jazzsängerin
 Thorgeir Stubø (1943–1986), norwegischer Jazzgitarrist